Веиллер  () — французская фамилия. Известные носители:
 Вейллер, Лазарь (1858—1928) — французский промышленник и писатель.
 Вейллер, Каэтан (1762—1826) — немецкий педагог; воспитатель принца Карла Баварского.

См. также 
 Вейлер

Примечания